Strada ima više značenja:
 Strada (Areco)
 Strada (Kremona)
 Strada (Mačerata)
 Strada (Ređo Emilija)